Бржозо́вский — фамилия; имеет женскую форму Бржозо́вская.

Известные носители:
 Бржозовский, Генрих Иосифович (1899—1937) — сотрудник советских спецслужб.
 Бржозовский, Евгений Феликсович (1858—1907) — российский архитектор, работавший в Санкт-Петербурге.
 Бржозовский, Николай Александрович (1857—?) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бржозовский, Раймунд (1763—1848) — польский католический деятель, иезуит, учёный, филолог и писатель.
 Бржозовский, Станислав Антонович (1863—1930-е) — российский архитектор, автор Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.

Бржозовская 
 Бржозовская, Людмила Генриховна (род. 1946) — балерина, педагог-репетитор Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, народная артистка Белорусской ССР.

См. также